Роберт Скейлз (; 1372 — 7 декабря 1402) — английский аристократ, 5-й барон Скейлз с 1387 года.

Биография 
Роберт Скейлз был сыном Роджера Скейлза, 4-го барона Скейлза, и его жены Джоан Норвуд. В 1387 году он унаследовал родовые земли и баронский титул, в 1399—1401 годах был мировым судьёй в Норфолке. В 1399 году Скейлз был в числе лордов, одобривших захват короны Генрихом Болингброком.

Женой Скейлза стала Элизабет Бардольф, дочь Уильяма Бардольфа, 4-го барона Бардольфа. В этом браке родились Ричард, Роберт, 6-й барон Скейлз, и Томас, 7-й барон Скейлз.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Скейлз
Роберт Скейлз, 5-й барон Скейлз